Jansstraat (Arnhem)
 Jansstraat (Haarlem)
 Sint Jansstraat (Amsterdam)
 Sint-Jansstraat (Brugge)
 Sint-Jansstraat (Brussel)
 Sint Jansstraat (Groningen)
 Sint-Jansstraat ('s-Hertogenbosch)
 Sint-Jansstraat (Kortrijk)

Zie ook 
 Jansweg